Existuje více sakrálních staveb v České republice a v zahraničí, pojmenovaných Kostel Prozřetelnosti Boží:

Česká republika 
 Kostel Prozřetelnosti Boží (Koňákov): je filiální kostel, který se nachází v Českém Těšíně-Koňákově, okres Karviná, Moravskoslezský kraj.
 Kostel Prozřetelnosti Boží (Šenov): je římskokatolický barokní kostel postavený v roce 1764 podle projektu architekta Jakuba Pánka v Šenově (okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj), označovaný jako „barokní perla Slezska“.

Polsko 
 Kostel Prozřetelnosti Boží (Javoří): polsky Kościół Opatrzności Bożej w Jaworzu) je římskokatolický klasicistní kostel, nacházející se v obci Javoří na Těšínsku.
 Kostel Prozřetelnosti Boží (Těšín-Pastviska): je římskokatolický kostel, nacházející se v polském Těšíně (Cieszyn), v části Pastviska (Pastwiska) na rohu ulic Kościelna a Ładna (jen asi 0,5 kilometru od silničního hraničního přechodu Chotěbuz / Boguszowice).
 Kostel Prozřetelnosti Boží (Toruň): (polsky Kościół Opatrzności Bożej w Toruniu) je římskokatolický (původně luterský) kostel, postavený v novogotickém slohu v Toruni, v městské části Rudak.
 Kostel Prozřetelnosti Boží (Vratislav): (polsky Kościół Opatrzności Bożej, též Dvorní kostel,  německy Hofkirche) ve Vratislavi (Wrocław) je pozdně barokní luterský kostel, nacházející se na jihozápadním okraji starého města.

Jiné země 
 Kostel Prozřetelnosti Boží (Santiago de Chile): je římskokatolický novorenesanční kostel, v městské části (komuně) Providencia v hlavním městě státu Chile.

Možná hledáte také 
 Katedrála Prozřetelnosti Boží: klasicistní katedrála z let 1840–1843 v Kišiněvě (rumunsky Catedrala Providenţa Divină)  je sídelním kostelem biskupa kišiněvské diecéze římskokatolické církve.

Rozcestníky - místopisné jméno